Beaty Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beaty Lake (Arkansas), im St. Francis County
 Beaty Lake (Michigan), im Oakland County

Siehe auch:
 Beatty Lake